Richard Wilhelm Leopold Prinz von Hessen (* 14. Mai 1901 in Frankfurt am Main; † 11. Februar 1969 ebenda) war Obergruppenführer im Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps (NSKK) und Präsident der Deutschen Verkehrswacht.

Leben 
Richard Prinz von Hessen wurde als fünfter Sohn des Nominell-Landgrafen Friedrich Karl von Hessen (1868–1940) und dessen Ehefrau Margarethe von Preußen (1872–1954) geboren. Seine Urgroßmutter war Königin Victoria von Großbritannien, seine Mutter war die jüngste Schwester von Kaiser Wilhelm II. Seine Geschwister waren Friedrich Wilhelm Sigismund von Hessen (1893–1916), Maximilian Friedrich Wilhelm Georg von Hessen (1894–1914), Philipp von Hessen (1896–1980), Wolfgang von Hessen (1896–1989) und sein Zwillingsbruder Christoph von Hessen (1901–1943).

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er auf Schloss Friedrichshof Kontakt zu Frank Buchman und bezeichnete später diese Zeit als Saison Buchman.

Hessen wurde ein halbes Jahr vor der Machtergreifung am 1. August 1932 Mitglied der NSDAP (# 1.203.662). In seiner Funktion als NSKK-Brigadeführer kandidierte er auf dem Wahlvorschlag der NSDAP auf dem Listenplatz mit der Nummer 358 bei der Wahl zum Deutschen Reichstag am 29. März 1936, zog aber nicht in den nationalsozialistischen Reichstag ein. Er wohnte damals in Frankfurt am Main, Lindenstraße 7. Auch seine Kandidatur bei der Wahl zum Großdeutschen Reichstag 1938 schlug fehl. 1937 wurde er zum NSKK-Obergruppenführer befördert und leitete bis 1941 die NSKK-Gruppe Hessen.

Nach dem Krieg lebte er in Kronberg im Taunus und blieb unverheiratet. Er wurde zunächst Leiter der Landesverkehrswacht Hessen, danach Präsident der Deutschen Verkehrswacht in der Bundesrepublik Deutschland.

Vorfahren

Literatur 
 Jonathan Petropoulos: Royals and the Reich. The Princes von Hessen in Nazi Germany, Oxford University Press 2006, ISBN 0-19-920377-6.
 Hessen, Richard Prinz zu, in: Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt am Main : S. Fischer, 2007, ISBN 978-3-10-039326-5, S. 241

Weblinks 
 
 
 Richard von Preußen zusammen mit Frank Buchman – Abbildung am Anfang der Website (englisch)

Einzelnachweise 

Politiker (Deutsches Reich, 1933–1945)
NSDAP-Mitglied
NSKK-Mitglied
Richard #Hessen
Deutscher
Geboren 1901
Gestorben 1969
Mann